Veilleux ist der Familienname folgender Personen:
 André Veilleux, kanadischer Eishockeyspieler
 David Veilleux (* 1987), kanadischer Radrennfahrer
 Stéphane Veilleux (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler